Dhafni, Dháfni eller Dhafní kan syfta på:

Geografi

Grekland 

 Dháfni (ort i Grekland, Grekiska fastlandet), Fthiotis, 
 Dhafní, kommunhuvudort, Attika, Nomarchía Athínas, 
 Dháfni (ort i Grekland, Peloponnesos), Nomós Korinthías, 

Robotskapade Greklandförgreningar